Bombenstimmung ist der Titel folgender Werke:
 Bombenstimmung – eine Ufa-Revue, Theaterstück
 Bombenstimmung, TV-Serienepisode, siehe Münchener Freiheit (Fernsehserie)
 Kommissarin Lucas – Bombenstimmung, deutscher TV-Krimi aus dem Jahr 2012
 Tatort: Bombenstimmung, deutscher TV-Krimi aus dem Jahr 1997